Кимутаи — кенийская фамилия.

 Кимутаи, Джафет — кенийский легкоатлет.
 Кимутаи, Киплимо — кенийский легкоатлет.